

Persone 
 'Abd Rabbih Mansur Hadi – generale e politico, ex presidente yemenita
 al-Hadi – quarto califfo della dinastia abbaside
 Larbi El Hadi – ex calciatore algerino
 Muhammad IV al-Hadi – bey di Tunisi 
 Safaa Hadi – calciatore iracheno
 Sudirman Hadi – velocista indonesiano

Altro 
 Qasr Abu Hadi – villaggio libico della Tripolitania